Čtyřhra juniorek ve Wimbledonu 2018 probíhala v první polovině července 2018. Do deblové soutěže londýnského grandslamu nastoupilo třicet dva párů. Obhájcem titulu byl srbsko-slovinský pár Olga Danilovićová a Kaja Juvanová, které se rozhodly do soutěže nezasáhnout.
 
Vítězem se stala nejvýše nasazená čínská dvojice složena z 16leté Wang Sin-jü a 17leté Wang Si-jü, jež ve finále hladce zdolaly americké turnajové dvojky Caty McNallyovou a Whitney Osuigweovou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–1. Američanky tak odešly z finále druhý rok v řadě poraženy. Wang Sin-jü získala, po triumfu na Australian Open 2018, druhý grandslamový titul z juniorské čtyřhry a pro Wang Si-jü se jednalo o první takové vítězství.

Nasazení párů 
  Wang Sin-jü /  Wang Si-jü (vítězky)
  Caty McNallyová /  Whitney Osuigweová (finále)
  Eléonora Molinarová /  Clara Tausonová (1. kolo)  María Lourdes Carléová /  Coco Gauffová (semifinále)  Joanna Garlandová /  Liang En-šuo (čtvrtfinále)  Juki Naitová /  Naho Satová (2. kolo)  Georgia Drummyová /  Alexa Noelová (čtvrtfinále)  Clara Burelová /  Diane Parryová (čtvrtfinále)''

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Wimbledon 2018
Juniorský tenis v roce 2018